Теренино — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Борковская волость».

Расположена на юго-западе района, на правом берегу реки Ловать, в 47 км к юго-западу от центра города Великие Луки и в 5 км к юго-востоку от волостного центра деревни Борки.

Население 
Численность населения деревни по оценке на 2000 год составляла 2 человека, на 2010 год — 6 человек.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района